Artur Biedl ist der Name folgender Personen:

* Artur Biedl (Mediziner) (1869–1933), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Artur Biedl (Altphilologe) (1904–1950), österreichischer Klassischer Philologe